Le Rip Curl Women's Pro 2009 est le deuxième des 8 événements du Championnat du monde de surf WCT 2009 féminin.
Il se déroule du 8 au  à Bells Beach, Australie en simultané avec la compétition masculine.

Le Directeur de la compétition est l'ancien surfeur australien Damien Hardman.

Participantes 
 Absente du TOP17 : Aucune.
 Donc 1 place à attribuer :
 1 wild card : la gagnante des trials :Nikki Van Dijk .

Tour 1 
 à Bells Beach, vagues 3 à 4 pieds, soleil, vent léger, bonnes conditions.

1 et  au Tour 3   -     en repêchages Tour 2

Tour 2 
 à Bells Beach, vagues 2 à 3 pieds, couvert, vent irregulier, conditions moyennes.

1 et  au Tour 3   -     éliminée classée  - 180pts - 3 500$

Tour 3 
 à Bells Beach, vagues 2 à 3 pieds, couvert, vent irrégulier, conditions moyennes.

1 en quart de finale   -   2 éliminée . classée  - 360 pts - 4 000$.

Quarts de finale 
 à Bells Beach, vagues 3 à 4 pieds, couvert, vent cotier vif, conditions moyennes.

1 en demi-finale   -   2 éliminée . classée 5 - 552 pts - 5 000$.

Demi-finales 
 à Bells Beach, vagues 3 à 4 pieds, couvert, vent cotier vif, conditions moyennes.

1 en finale   -   2 éliminée . classée  - 756 pts - 6 000$.

Finale 
 à Bells Beach, vagues 3 à 4 pieds, couvert, vent cotier vif, conditions moyennes.

1 1200 pts - 12 000$   -   2972 pts - 7 000$. 

ASP Women's World Tour
Compétition de surf en Australie
Événement sportif dans le Victoria
Surf en 2009
Rip Curl